Wesley Lima de Andrade é um historiador goiano que tem como linha de pesquisa o estudo da Cultura Popular, sobretudo a temática da Religiosidade Popular em Goiás. Nasceu em 22 de outubro de 1987 na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás. Filho de Pergentino Moreira de Andrade e de Francisca de Lima Andrade (in memorian).

Formação

Aos 14 anos de idade ingressou na comunidade religiosa Instituto Renascer para fazer sua caminhada rumo ao sacerdócio. Durante 7 anos esteve participando de diversos projetos sociais desenvolvidos pela Associação do Instituto Renascer, inclusive fazendo parte da diretoria da mesma. 

2006 Ingressou no Curso de História na Universidade Estadual de Goiás e de Teologia no Instituto Teológico Dom Miguel.

2009 Concluiu o Curso de História pela UEG e de Teologia pela Faculdade Unida de Vitória

2010 Iniciou o Mestrado em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia

2012 Concluiu o Mestrado na UFU

2014 Foi aprovado em segundo lugar no Concurso no Instituto Federal Goiano

Atuação Profissional

Atualmente é professor efetivo no Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, onde ministra disciplinas de História e de História da Arte.